Український національний антивірус
 Українська Національна Армія
 Українська Національна Асамблея

Географія 
 Уна () — річка в Хорватії і Боснії та Герцеговині, права притока річки Сави.
 Національний парк Уна

Підводні човни  
 Підводні човни типу «Уна» — надмалі підводні човни ВМС Югославії 1980—2000-х років.
 П-912 «Уна» — підводний човен однойменного типу. У строю з 1984 по 1997 рік. Експонат музею «Porto Montenegro» в Тіваті